French Championships 1934 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1934 roku w dniach 23 maja–2 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 39 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1934 w tenisie ziemnym
1934 we Francji
French Open według lat